Die State Farm Women’s Tennis Classic 2003 waren ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Scottsdale. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2003. Das Turnier fand vom 22. Februar bis 2. März 2003 statt.

Im Einzel gewann Ai Sugiyama gegen Kim Clijsters mit 3:6, 7:5 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Kim Clijsters / Ai Sugiyama mit 6:1 und 6:4 gegen Lindsay Davenport / Lisa Raymond.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die State Farm Women’s Tennis Classic 2003 fand vom 22. bis 24. Februar 2003 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Scottsdale